

Спорт 
 «Стандард» — бельгійський футбольний клуб із Льєжа
 «Стандард» — азербайджанський футбольний клуб із Сумгаїта

Топоніми 

 Стандард (Іллінойс) — селище в США, в окрузі Патнем штату Іллінойс
 Стандард-Сіті (Іллінойс) — селище в США, в окрузі Макупін штату Іллінойс

Інше 
 Standard Oil — американська компанія, що спеціалізувалася на видобутку, транспортуванні, переробці та продажу нафти

Див. також 
 Стандарт (значення)